Det finns fler biografiska artiklar om personer med namnet Nils Eriksson:

 Nils Eriksson (Gyllenstierna) (död 1495), ett riksråd
 Nils Ericson (1802–1870), en ingenjör
 Nils Ericson (skådespelare) (1906–1980), en skådespelare
 Nils Eriksson (språkvetare) (1907–1981), en språkvetare
 Nils Erikson (musiker) (född 1966), en musiker och musikproducent
 Nils Ericsson (höjdhoppare), en höjdhopparen

Se även 
 Nils Ericsonterminalen 
 Nicolaus Erici